UDI peut désigner :

Géographie 

 Udi, une ville du Nigeria.

Sigle

Informatique 
 Unified Display Interface, norme de transmission vidéo numérique.

Politique 
 Union démocrate internationale, une internationale de partis conservateurs ;
 Union démocrate indépendante, un parti politique chilien ;
 Union des démocrates et indépendants, parti politique français de centre-droit fondé en septembre  2012, sur la base du groupe parlementaire du même nom créé en  à l'Assemblée nationale (France).

Statistique 
 Unité de distribution, selon l'INSEE : « Une unité de distribution (UDI) est un réseau de distribution délivrant une eau de qualité homogène ».

Code 

 udi, le code ISO 639-3 de l'oudi.

Notes et références